Gockel ist:

 eine Bezeichnung für den Hahn (gebietsweise auch Gickel), siehe Haushuhn
 umgangssprachlich ein Mann, der seine Männlichkeit zur Schau stellt

Gockel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gockel (1860–1927), deutscher Physiker
 Alfred Gockel (* 1952), deutscher Maler, Graphiker und Designer
 Alwin Gockel (1882–1978), deutscher Ingenieur
 Anja Gockel (* 1968), deutsche Modedesignerin
 Augustinus Gockel (1830–1912), Weihbischof in Paderborn
 Bernd Gockel, deutscher Musikjournalist und Chefredakteur
 Bettina Gockel (* 1966), deutsch-schweizerische Kunsthistorikerin, Hochschullehrerin und Autorin
 Christian Bernhard Gockel (1802–1888), badischer Oberamtmann
 Eberhard Gockel (1636–1703), deutscher Mediziner
 Franz Gockel (1925–2005), deutscher Soldat, Überlebender des D-Day
 Hans-Hermann Gockel (* 1954), deutscher Fernsehmoderator
 Heinz Gockel (1941–2015), deutscher Literaturwissenschaftler
 Ines Gockel (* 1969), deutsche Chirurgin und Hochschullehrerin
 Jan-Christoph Gockel (* 1982), deutscher Regisseur
 Johann Christoph Gockel, deutscher Arzt, Wundarzt und Apotheker
 Konstantin Gockel, deutscher Komponist und Musiker
 Sandra Gockel (* 1974), deutsche Politikerin (CDU)
 Wolfgang Gockel (1945–2005), deutscher Archäologe

Sonstiges:
 Gockelkamm, Gebirgskamm im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Gockell
 Göckel
 Kockel